Amoeba:
  — род одноклеточных организмов.
 Amoeba — операционная система.

См. также 
 Амёба (значения)